Валентин Белобородов:
 Белобородов, Валентин Андреевич (1925—1944) — командир взвода, лейтенант.
 Белобородов, Валентин Михайлович (1929—2013) — советский гравёр-оружейник I класса, медальер, народный художник Удмуртской Республики.